Petrus Paulus (Paul) Windhausen (Roermond, 29 juni 1892 – concentratiekamp Buchenwald, 28 maart 1945) was een Nederlands katholiek geestelijke en verzetsstrijder.

Levensloop 
Hij was de tweede zoon van de Roermondse schilder Heinrich Windhausen en zijn vrouw Elisabeth Hubertina Welters. Hij ontving op 17 juni 1916 de heilige wijding van het diaconaat en werd op 24 maart 1917 in Roermond tot priester gewijd. Hij was van 1917 tot 1919 kapelaan van Oirsbeek en van 1919 tot 1928 van Belfeld. In 1928 werd hij benoemd tot rector van Steyl, waar op dat moment plannen waren voor de bouw van een nieuwe kerk. Deze plannen werden onder rector Windhausen uitgevoerd. De eerstesteenlegging vond plaats op 26 januari 1930. Een jaar later, op 25 januari 1931 werd de nieuwe kerk ingewijd. Op 29 augustus 1931 werd Windhausen benoemd tot pastoor van Steyl, dat tot parochie werd verheven met als patroonheilige de heilige Rochus. Tijdens de Tweede Wereldoorlog beschuldigden de Duitsers hem van het verspreiden van Britse radioberichten en het maken van Britse propaganda in zijn preken. Hij werd eind 1944 opgepakt en werd van de ene gevangenis naar de andere overgeplaatst tot hij begin 1945 in concentratiekamp Buchenwald overleed.

Stamboom 

Kampgevangene in Buchenwald
Nederlands rooms-katholiek priester
Nederlands verzetsstrijder omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog